Corrado Böhm – informatico italiano
 Georg Böhm – compositore tedesco
 Gottfried Böhm – architetto tedesco
 Joseph Böhm – violinista austriaco
 Karl Böhm – direttore d'orchestra austriaco
 Karlheinz Böhm – attore austriaco
 Katharina Böhm – attrice svizzera
 Theobald Böhm – compositore tedesco
 Eugen von Böhm-Bawerk – economista austriaco
 Eduard von Böhm-Ermolli – generale austro-ungarico
 Teorema di Böhm-Jacopini – teorema di informatica teorica

Altri 
 David Bohm – fisico e filosofo statunitense